Associated Equipment Company – dawne brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Atomic Energy Commission – amerykańska komisja energii atomowej
 Europejskie Stowarzyszenie Konserwatoriów (Association of European Conservatoires) – stowarzyszenie uczelni wyższych